El término MechWarrior puede referirse a:

 MechWarrior, piloto de un BattleMech en el universo ficticio de BattleTech.
 MechWarrior, juego de rol publicado por FASA en 1986.
 MechWarrior, serie de videojuegos de simulación.
 MechWarrior: Dark Age, juego de guerra con miniaturas, publicado por WizKids en 2002.
 El proyecto congelado de una película sobre el universo BattleTech. La productora Electric Entertainment posee los derechos, pero no encontró financiación.

BattleTech